Лифт может означать:
 Лифт — разновидность грузоподъёмной машины, предназначенная для вертикального или наклонного перемещения грузов на специальных платформах, передвигающихся по жёстким направляющим.

 
 «Лифт» — цикл мультфильмов (1989—1992), созданных на студии «Пилот» под руководством Александра Татарского.
 Социальный лифт — перемещение человека по социальной лестнице.

См. также 
 ЛиФФт
 Золотой ЛиФФт
 Команда-лифт